Миннеаполис — многозначный термин.

 Миннеаполис — город на севере США, крупнейший город штата Миннесота и округа Хеннепин. 
  — город в Соединённых Штатах Америки в штате Канзас.
  — город в США в штате Северная Каролина.
 Миннеаполис — аэропорт совместного базирования в агломерации Миннеаполис/Сент-Пол.